Серија МЗИС и њени ликови су представљени у две уводне епизоде серије "Војни адвокати" у априлу 2003. године. Серија је премијерно почела 23. септембра 2003. године у Сједињеним Америчким Државама. 

Од 25. маја 2021. године серија МЗИС броји 18 сезона и 414 епизода.

Преглед

Епизоде

Увод (2003) 
Епизоде су послужиле као дводелни увод у серију. У њима су се први пут појавили специјални агент Лерој Џетро Гибс, специјални агент Вивијан Блекедер, специјални агент Ентони Динозо мл., специјални агент Дон Добс, лабораторијски техничар Ебигејл Шуто и медицински вештак др Доналд Малард.

1. сезона (2003−04) 

Специјалну агенткињу Вивијан Блекедер је заменила специјална агенткиња Кејтлин Тод на почетку сезоне. Доналд П. Белисарио је сматрао да је Робин Лајвли, која је глумила Блекедерову превише мека за ту улогу.

2. сезона (2004−05) 

Шон Мареј, који се епизодно појављивао у претходној сезони, је унапређен у главну поставу.
Саша Александер је напустила главну поставу на крају сезоне.

3. сезона (2005–06) 

Коте де Пабло је унапређена у главну поставу у епизоди "Сребрни рат".
Лорен Холи је унапређена у главну поставу у епизоди "Намештаљка".

4. сезона (2006−07)

5. сезона (2007−08) 

Лорен Холи је напустила серију на крају сезоне.

6. сезона (2008−09) 

Роки Керол је унапређен у главну поставу на почетку сезоне.
Из дводелне епизоде "Легенда" настао је огранак Морнарички истражитељи: Лос Анђелес.

7. сезона (2009−10)

8. сезона (2010−11)

9. сезона (2011−12)

10. сезона (2012−13) 

Брајан Дицен, који се епизодно појављивао у прошлих девет сезона, је унапређен у главну поставу.

11. сезона (2013−14) 

Коте де Пабло је напустила главну поставу након епизоде "Прошлост, садашњост, будућност".
Емили Викершом је унапређена у главну поставу у епизоди "Ланчана реакција" после гостовања од епизоде "Провера храбрости".
Из дводелне епизоде "Град полумесеца" настала је серије Морнарички истражитељи: Нови Орлеанс

12. сезона (2014−15)

13. сезона (2015−16) 

Мајкл Ведерли је напустио серију на крају сезоне.

14. сезона (2016−17) 

Вилмер Валдерама и Џенифер Еспозито су се прикључили главној постави на почетку сезоне.
Двејн Хенри је унапређен у главну поставу у епизоди "Фила" након епизодног појављивања у претходној сезони и епизоди "Одметник".
Џенифер Еспозито је напустила серију на крају сезоне.

15. сезона (2017−18) 

Марија Бело је унапређена у главну поставу у епизоди "Лажирај док не успеш" након што се епизодно појавила у епизоди "Костури".
Поли Перет и Двејн Хенри су напустили серију после епизоде "Два корака назад (2. део)".

16. сезона (2018−19) 

Диона Ризоновер је унапређена у главну поставу на почетку сезоне.

17. сезона (2019−20) 

Од ове сезоне, Дејвид Мекалум је смањио значајно своја појављивања по сезони.

18. сезона (2020−21) 

Марија Бело је напустила серију после 8. епизоде.
Емили Викершом је напустила серију на крају сезоне.

19. сезона (2021−22) 

Катринa Ло је унапређена у главну поставу на почетку сезоне.
После гостовања у епизоди "Замало покојан (4. део)", Гери Кол је унапређен у главну поставу у епизоди "Пут ни за где (5. део)".
Марк Хармон је напустио серију након епизоде "Широм отворених очију (6. део)", али је остао у уводној шпици до краја сезоне.
Упоредо са овом сезоном почело је емитовање огранка Морнарички истражитељи: Хаваји.

20. сезона (2022−23)

Референце 

Морнарички истражитељи МЗИС